Nogometni Klub Šmarje pri Jelšah  je slovenski nogometni klub iz  Šmarja pri Jelšah

Strokovno vodstvo in predstavniki kluba

Zgodovina uvrstitev kluba od leta 1991

Uspehi
Slovenska četrta liga
 2000–01, 2011–12 (prvaki)

Pokal MNZ Celje
 2011–12

Znani domači igralci 
 Rok Kidrič
 Lan Štravs
 Robert Čakš
 Filip Lojen
 Dejan Kantužer

Moštvo sezone 2021/22

Viri in opombe 

Šmarje pri Jelšah
Slovenski nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1942